Legrandstraat, Brussel
 Legrand (tramhalte), een Brusselse tramhalte
 Legrand (automerk) (A.), verdwenen Frans automerk
 Legrand (bedrijf), Frans industrieel bedrijf, gevestigd in Limoges

 Personen
 Alfred Le Grand (1841-1909), een Franse schilder en karikaturist
 Christiane Legrand, Franse sopraan en stemactrice 
 Claude-Juste-Alexandre Legrand
 Fedde le Grand, Nederlandse diskjockey
 Jacques Amable Legrand, postzegelverzamelaar
 Léon Legrand (1869-1963), Belgische senator